

Chimica 
Soluzione tampone – una soluzione che si oppone alle variazioni di pH

Medicina 

 Tampone – materiale assorbente fissato su una bacchetta per praticare la ricerca e coltura di microrganismi patogeni da cavità del corpo
 Tampone faringeo
Tampone uretrale
Tampone vaginale
 Tampone – Batuffolo di materiale assorbente da applicare su ferite ed emorragie per effettuare un tamponamento
 Tampone – Assorbente interno per donne

Cancelleria 

 Tampone inchiostrato – Cuscinetto imbevuto d’inchiostro per inchiostrare i timbri
Tampone – Carta assorbente per asciugare la scrittura a inchiostro

Persone 
Gennaro Tampone – ingegnere e architetto italiano

Altre voci 

 Tamponamento

Altri progetti